Magnus Björnstjerna kan syfta på:

* Magnus Björnstjerna (1779–1847), svensk militär och diplomat
 Magnus Björnstjerna (1805–1898), svensk militär
 Magnus Björnstjerna (1844–1906), svensk diplomat